Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Baregbeg (Baregbeg), een plaats in het regentschap Ciamis van de provincie West-Java
Baregbeg (Lakbok), een plaats in het regentschap Ciamis van de provincie West-Java